Ambatomena (Antsirabe II)
 Ambatomena (Manjakandriana)